Dedo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dedo (ö), 
 Dedo (udde), 
 Mount Dedo, 

Robotskapade Antarktisförgreningar